Пала́гин — русская фамилия.

 Известные носители
 Палагин, Александр Васильевич (род. 1939) — советский учёный в области информатики и вычислительной техники.
 Палагин, Виктор Васильевич (1927—2015) — советский организатор речного флота.
 Палагин, Владимир Степанович (1914—1995) — советский лётчик-штурмовик, участник Великой Отечественной войны, командир эскадрильи, гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 Палагин, Иван Архипович (1906—1989) — Герой Социалистического Труда.
 Палагин, Иван Никитич (1936—2016) — российский хозяйственный деятель, генеральный директор ПО «Вега», почётный радист СССР, Заслуженный машиностроитель Российской Федерации (1992).
 Палагин, Сергей Вячеславович (1968—2020) — российский военный лётчик, Герой Российской Федерации.